Bernhard von Sachsen-Meiningen ist der Name folgender Personen:

* Bernhard I. (Sachsen-Meiningen) (1649–1706), Herzog von Sachsen-Meiningen
 Bernhard II. (Sachsen-Meiningen) (1800–1882), Herzog von Sachsen-Meiningen
 Bernhard III. (Sachsen-Meiningen) (1851–1928), Herzog von Sachsen-Meiningen